Зиновьев, Василий Васильевич :
 Зиновьев, Василий Васильевич (1814—1891) — генерал от инфантерии и генерал-адъютант.
 Зиновьев, Василий Васильевич (род 1942) — депутат ГД РФ 5-го созыва.